Сюэ Фэй (; 19 октября 1987, Пекин) — китайский футболист, полузащитник второго дивизиона Китая «Пекин Баси».

Карьера

Клубная карьера 
В 2007 году Сюэ Фэй начал профессиональную карьеру в клубе Суперлиги Китая «Бэйцзин Гоань». 15 сентября 2009 года дебютировал в матче против «Чанчунь Ятай», вышел на замену Ян Хао.

В марте 2011 года Сюэ перешёл в клуб первого дивизиона Китая «Пекин Баси». В сезоне 2013 года 26-летний футболист забил дебютный гол в ворота команды «Чунцин Лифань», который стал победным для его клуба, а матч закончился со счётом 1-0.

Статистика 

Статистика на 4 ноября 2013 года

Примечания

Ссылки 

Футболисты Китая
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Пекин Баси»